Старая Рига

 Старая Рига — старейшая часть города Рига в Латвии.
 Старая Рига — деревня в Калачинском районе Омской области.